Реми — имя, фамилия и топоним:

 Святой Реми — епископ Реймсский с 459 года.

Фамилия 
 
 Реми, Ален (род. 1952) – французский дипломат.
 Реми, Гавриил Павлович (1758 — после 1821) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 2082; 26 ноября 1809.
 Реми, Гийом (1856—1932) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.
 Реми, Жак (род. 1936) — бельгийский хоккеист на траве.
 Реми, Жюль (1826—1893) — французский натуралист, ботаник.
 Реми, Каролина (1855—1929) — французская писательница, известная под псевдонимом Северин.
 Реми, Лоик (род. 1987) — французский футболист, нападающий футбольного клуба «Челси» и сборной Франции.
 Реми, Людвиг Гаврилович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7682; 1 января 1847.
 Реми, Нагида Руфь (1849—1928; урожденная Нагида Штурмгефель) — немецкая писательница.
 Реми, Николя (1530—1616) — французский писатель и судья, «лотарингский Торквемада».
 Реми, Фридрих Гаврилович (1803—1872) — Георгиевский кавалер; поручик; № 4653; 25 декабря 1831.
 Реми, Эндрюс (род. 1993) — сент-люсийский футболист.
 Ре-Ми — псевдоним художника Н. В. Ремизова (1887—1975).

Топоним 
 Реми — коммуна в регионе Пикардия, Франция.

В культуре 
 Реми — герой романа Гектора Мало «Без семьи».
 «Реми» — аниме.
 «Приключения Реми» — художественный фильм.
 Реми - персонаж мультфильма Disney "Рататуй"